Grupp E i Europamästerskapet i fotboll 2016 spelades mellan den 13 och 22 juni 2016. Totalt sex matcher spelades i gruppen där alla mötte varandra en gång. De två främsta i gruppen avancerade till utslagsspelet medan trean hade möjlighet att avancera som en av de fyra bästa treorna.

Lottning 
Vid lottningen av grupperna den 12 december 2015 i Paris förkunnades vilka fyra lag som ska spela i grupp E.

Tabell

Matcher

Irland mot Sverige 

{{Resultat med trupp|id=IRL-SWE
|nr       = 9
|bild     = IRL-SWE 2016-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2016
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Wes Hoolahan 
|mål2     =  Ciaran Clark
|arena    = Stade de France
|spelplats= Saint-Denis
|publik   = 73419
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   =  
|bästespelare=Wes Hoolahan (Irland)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Belgien mot Italien 

{{Resultat med trupp|id=BEL-ITA
|nr       = 10
|bild     = BEL-ITA 2016-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål2     =  Emanuele Giaccherini Graziano Pellè
|arena    = Parc Olympique Lyonnais
|spelplats= Lyon
|publik   = 55408
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   =  
|bästespelare=Emanuele Giaccherini (Italien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Italien mot Sverige 

{{Resultat med trupp|id=ITA-SWE
|nr       = 19
|bild     = ITA-SWE 2016-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2016
|tid      = 15:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Éder 
|arena    = Stadium Municipal de Toulouse
|spelplats= Toulouse
|publik   = 29600
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   =  
|bästespelare=Éder (Italien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Belgien mot Irland 

{{Resultat med trupp|id=BEL-IRL
|nr       = 22
|bild     = BEL-IRL 2016-06-18.svg
|datum    = 18 juni 2016
|tid      = 15:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Romelu Lukaku Axel Witsel 
|arena    = Matmut Atlantique
|spelplats= Bordeaux
|publik   = 39493
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   =  
|bästespelare=Axel Witsel (Belgien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Italien mot Irland 

{{Resultat med trupp|id=ITA-IRL
|nr       = 35
|bild     = ITA-IRL 2016-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Robbie Brady
|arena    = Stade Pierre-Mauroy
|spelplats= Lille
|publik   = 44268
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=Robbie Brady (Irland)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot Belgien 

{{Resultat med trupp|id=SWE-BEL
|nr       = 36
|bild     = SWE-BEL 2016-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Radja Nainggolan
|arena    = Allianz Riviera
|spelplats= Nice
|publik   = 34011
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=Eden Hazard (Belgien)
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 

Grupp E
Sport i Nice
Sport i Lille
Sport i Lyon